Medaillon steht für:

 Medaillon (Behälter), Schmuckbehältnis
 Medaillon (Ornament), Schmuckfeld eines Reliefs oder einer Malerei
 Medaillon (Fleisch), Stück aus dem Filet
 Medaillon (Ordenskunde), eingefasster Teil eines Ordens 
 eine Münzplakette, siehe Medaille
 eine Goldmünze aus der Zeit des spätrömischen Kaiserreiches, siehe Medaille (Solidus)
 eine Gedenkmünze
 eine Schaumünze
 Das Medaillon, Film von Gordon Chan (2003)

Siehe auch:
 Medallion